Acartophthalmus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Leander Czerny 1902. Acartophthalmus ingår i familjen lövbuskflugor. 

Acartophthalmus är enda släktet i familjen lövbuskflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lövbuskflugor
Acartophthalmus